Die australische Formel-4-Meisterschaft 2019 (offiziell CAMS Payce Australian Formula 4 Championship 2019) war die fünfte und bislang letzte Saison der australischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 18 Rennen, die Meisterschaft fand nur in Australien statt. Die Saison begann am 15. März in Melbourne im Rahmenprogramm der Formel 1 und endete am 14. Juli in Tailem Bend.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis von Mygale M14-F4. Als Motor kam der Ford 1,6-Liter-EcoBoost zum Einsatz. Die Reifen stammten von Hankook. Der Vorjahresmeister Jayden Ojeda nahm erneut teil, erstmals schrieben sich mit dem neuseeländischen MTEC Motorsport und dem britischen Rossoverde Racing Teams außerhalb Australiens an der Meisterschaft ein.

Rennkalender 

Es gab sechs Veranstaltungen auf vier Strecken zu je drei Rennen. Alle Rennwochenenden fanden in Australien statt, neu im Kalender waren die Strecken in Melbourne sowie Tailem Bend, nicht mehr gefahren wurde in Launceston, Ipswich, Winton und Pukekohe. Das Rennen in Melbourne fand im Rahmenprogramm der Formel 1 statt; die verbliebenen Rennwochenenden unterstützten die Shannon Nationals.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der australischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

2019
Motorsportsaison 2019